Neophyllomyza är ett släkte av tvåvingar. Neophyllomyza ingår i familjen sprickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sprickflugor
Neophyllomyza